En anglais, le mot sawyer (du verbe to saw, « scier ») signifie bûcheron. Il est à l'origine du nom propre Sawyer :

Personnalités

Patronyme
Il est notamment porté (ou a été porté) par :
  Amos Sawyer (1945-2022), homme d'État libérien, ancien président du gouvernement intérimaire d’union nationale ;
 Bob Sawyer (1976-), guitariste du groupe Iron Maiden ;
 Charles W. Sawyer (1887-1979), homme politique américain ;
 Chris Sawyer (1961-), développeur écossais de jeux vidéo ;
 Connie Sawyer (1912-2018), actrice américaine ;
 Daniel Sawyer (1882-1937), golfeur américain ;
 Diane Sawyer (1945-), journaliste américaine ;
 Edward Sawyer (1876-1932), sculpteur et graveur-médailleur américain ;
 Franck Sawyer (1906-1980), pêcheur à la mouche anglais ;
 Grant Sawyer (1918-1996), homme politique américain ;
 Joe Sawyer (1906-1982), acteur, scénariste et producteur américain ;
  (1916-2000) ; météorologue ayant travaillé sur le réchauffement climatique
 Lorin Sawyer (1992-), coureur cycliste bahaméen ;
  (1937-2018), chanteur américain (Dr. Hook & the Medicine Show)
 Regine Sawyer (19?-), scénariste de bande dessinée américaine ;
 Robert J. Sawyer (1960-), écrivain canadien de science-fiction ;
 Robert William Sawyer (1880-1959), homme politique américain ;
 Ruth Sawyer (1880-1970), conteuse et écrivaine américaine ;
 Sara Sawyer (19?-), biologiste cellulaire américaine ;
 Shawn Sawyer (1985-), patineur artistique canadien ;
 Josh Sawyer, concepteur de jeux vidéo américain ;

Personnages fictifs
 Tom Sawyer le personnage des romans de Mark Twain
 Tom Sawyer la série télévisée animée
 Tom Sawyer Island l'île-attraction des parcs Disney  
 James Ford alias Sawyer, un personnage de la série télévisée Lost : Les Disparus
 Peyton Sawyer, un personnage de la série Les Frères Scott
 Sawyer Brooke Scott, un personnage de la série Les Frères Scott

Toponyme
Sawyer est le nom de plusieurs localités aux États-Unis
Sawyer (Kansas)
Sawyer (Oklahoma)
Sawyer (Dakota du Nord)
Sawyer (Michigan)
Comté de Sawyer (Sawyer County), dans le Wisconsin

Autres
 Trophée Jean-Sawyer
 L'aéroport international de Sawyer, aéroport de Marquette dans le Michigan aux États-Unis ;
 Le Ben M. Sawyer Memorial Bridge, un pont en Caroline du Sud aux États-Unis.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais